Die Plava Laguna Croatia Open Umag 2017 waren ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. Juli 2017 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Båstad die SkiStar Swedish Open sowie in Newport die Hall of Fame Tennis Open gespielt. Alle drei Turniere gehörten zur Kategorie ATP World Tour 250.

Die Titelverteidiger waren im Einzel Fabio Fognini und im Doppel Martin Kližan und David Marrero.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 482.060 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 540.310 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 17. Juli 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam ein Lucky Loser, da Borna Ćorić seine Teilnahme zurückzog.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 167 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 194 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Umag